Música
 Memories (canção de David Guetta)
 Memories (canção de Maroon 5)
 Memories (canção de Netzwerk)
 Memories (canção de Weezer)
 Memories (canção de Within Temptation)
 Memories (álbum de Barbra Streisand)

Outros usos
 Memories (anime), produção japonesa de 1995

Desambiguação